Noher puede hacer referenci a:

Jean Pierre Noher, actor franco-argentino.
Michel Noher, actor argentino, hijo del anterior.